Das Mixed der US Open 2010 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Carly Gullickson und Travis Parrott. Im Finale besiegten Liezel Huber und Bob Bryan Květa Peschke und Aisam-ul-Haq Qureshi in zwei Sätzen. Dies war ihr erster gemeinsamer Triumph bei den US Open und ihr zweiter gemeinsamer Grand-Slam-Titel insgesamt, Bryan hatte die US Open zudem schon dreimal zuvor mit anderen Partnerinnen gewonnen.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw auf USOpen.org (englisch)

Mixed
2010